

Persone 
 Daniela Georgieva – cestista bulgara
Dimana Georgieva – cestista bulgara
 Kristalina Georgieva – economista e politica bulgara, Direttrice generale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Agenzia internazionale per lo sviluppo dal 2 gennaio 2017
 Magdalena Georgieva –  canottiera bulgara.
 Marina Georgieva –  calciatrice austriaca, difensore del Sand e della nazionale austriaca
 Manuela Georgieva Maleeva – tennista bulgara naturalizzata svizzera.
Ognjana Georgieva Petkova-Duševa – canoista bulgara.
 Stefka Georgieva Kostadinova –  altista e dirigente sportiva bulgara, detentrice del record mondiale di salto in alto, stabilito in occasione dei Mondiali di Roma nel 1987 con la misura di 2,09 m